Астон може значити:
 Астон (Француска), насељено место у Француској
 Франсис Вилијам Астон, енглески физичар
 ФК Астон Вила, професионални енглески фудбалски клуб